Kentucky je američka savezna država.

Kentucky se može odnositi i na:
 Kentucky, rijeka u SAD-u
 Kentucky, Novi Južni Wales, naselje u Australiji
 Kentucky, Michigan, naselje u SAD-u